Мике́ла Мойо́ли (, род. 17 июля 1995 года) — итальянская сноубордистка, олимпийская чемпионка 2018 года в дисциплине сноуборд-кросс, 6-кратный призёр чемпионатов мира.

Успехи на Кубке мира

Ссылки 
 Мойоли на сайте FIS

Сноубордисты Италии
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Выпускники Бергамского университета